Gondelsheim ist der Name folgender Orte:

 Gondelsheim, Gemeinde im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Gondelsheim (Weinsheim), Ortsteil der Gemeinde Weinsheim, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz